Bogtjärnarna kan avse en grupp småsjöar i Vemdalens socken i Härjedalen:

Bogtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696142-137644), sjö i Härjedalens kommun
Bogtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696168-137657), sjö i Härjedalens kommun
Bogtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696179-137633), sjö i Härjedalens kommun
Bogtjärnarna (Vemdalens socken, Härjedalen, 696184-137646), sjö i Härjedalens kommun